Menninger ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Menninger (1921–2007), deutscher Fernsehjournalist
 Erich Menninger-Lerchenthal (1898–1966), Neurologe und Hochschullehrer
 Heiner Hans Menninger (1942–2020), deutscher Rheumatologe 
 Johann Matthias Menninger (~1733–1793), österreichischer Schauspieler

Menninger bezeichnet:
 Menninger Foundation, eine Stiftung in Topeka (Kansas), die medizinische Einrichtungen betreibt